Arnberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Arnberger (1917–1987), österreichischer Kartograf
 Günther Arnberger (* 1992), österreichischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Arnberg